Chivas Guadalajara, een professionele voetbalclub uit Guadalajara, Mexico
Chivas USA, een professionele voetbalclub uit Carson, Californië, Verenigde Staten
Chivas Regal, een merk Schotse whisky